

Patronymes 
 Georges-Émile Lapalme (1907-1985), avocat et homme politique québécois, le chef du Parti libéral du Québec de 1950 à 1958.
 Robert Lapalme (1908-1997), caricaturiste canadien.

Sociétés 
 Lapalme, compagnie québécoise de camionneurs, célèbre pour sa tentative de syndicalisation en 1970. Voir les gars de Lapalme, notamment dans Crise d'Octobre et Pierre Vadeboncœur.

Toponymes 
 La Palme, commune française située dans le département de l'Aude et la région Occitanie.